

Персоналії 
 Джозеф Т. Ракер (1887–1957) — американський кінооператор, який виграв премію Американської кіноакадемії.
 Руді Ракер (1946) — американський математик, письменник-фантаст німецького походження.

Топоніми 
 Ракер (3831 м) — гора у хребті Королівського товариства (Земля Вікторії, Антарктида)
 Форт-Ракер — переписна місцевість в окрузі Дейл, штат Алабама, США.